Zkrácenou podobou jména V. V. Tomek se psali dva autoři:
 Václav Vladivoj Tomek (1818–1905) – významný historik věnující se zvláště historii Prahy, politik
 Václav Vratislav Tomek (1868–1933) – sběratel pověstí, spisovatel, autor průvodců a pedagog obchodní školy